

Patronymes 
Tikhomirov (masculin ; ) ou Tikhomirova (féminin ; ), francisé en Tikhomiroff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Tikhomirov (1850-1931), zoologiste russe
 Igor Tikhomirov (1963-), escrimeur soviétique puis canadien
 Nicolas Tikhomiroff (1927-2016), photographe français
 Nikolaï Tikhomirov (1860?-1930), ingénieur chimiste russe
 Vadim Tikhomirov (1932-1998), botaniste russe
 Vassili Tikhomirov (1876-1956), danseur et chorégraphe russe

Patronyme russe